Премия Гильдии художников-постановщиков США за лучшую работу художника-постановщика в фэнтези-фильме () — одна из ежегодных категорий, присуждаемых Гильдией художников-постановщиков США с 2000 года.

Эта категория была объединена с категорией за лучшую работу художника-постановщика в историческом фильме с 2000 по 2005 год и теперь находится в собственной категории с 2006 года.

Победители и номинанты
Фильмы, отмеченные крестиком (†), выиграли премию «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика. Фильмы, отмеченные двойным крестиком (‡), были номинированы на «Оскар» в той же категории.

2000–2005 (Фэнтези или Исторический)

2006–2009 (Фэнтези)

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Фэнтези-фильм